Бєліков, Бєликов (жін. ф. Бєлікова) — російське прізвище. Відомі носії:

Бєліков 
 Бєліков Анатолій Серафимович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Бєліков Борис Олександрович ( 1969) — Генеральний директор, співвласник групи компаній «Овостар Юніон».
 Бєліков Віталій Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бєліков Дмитро Вікторович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бєліков Михайло Олександрович (1940—2012) — радянський і український кінорежисер, сценарист, кінооператор.
 Бєліков Олександр Михайлович ( 1971) — Провідний фахівець кіновідеокомплексу НСКУ.
 Бєліков Сергій Борисович ( 1953) — український учений-металознавець. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України.
 Бєліков Сергій Григорович ( 1954) — радянський і російський співак, музикант, композитор, Заслужений артист Росії (1999).
 Бєліков Сергій Трифонович (1921 — ?) — український радянський діяч, старший апаратник Костянтинівського хімічного заводу Донецької області, Герой Соціалістичної Праці (1966).

Бєлікова 
 Бєлікова Олександра Дем'янівна (1919—1989) — історик-архівіст, археограф, організатор архівної справи в Криму.

Примітки 

Російські прізвища